

Persone 
 Adriano Guerrieri (1916-1998) – generale italiano
 Agostino Guerrieri (1630 circa–1684 circa) – compositore e violinista italiano
 Anselmo Guerrieri Gonzaga (1819-1879) – avvocato, giornalista e politico italiano
 Carlo Guerrieri Gonzaga (1827-1913) – politico e militare italiano, senatore del Regno
 Carmelo Malerba Guerrieri (...–1933) – architetto, ingegnere e accademico italiano
 Cesare Guerrieri Gonzaga (1749-1832) – cardinale italiano
 Claudio D'Amato Guerrieri (1944-2019) – architetto, teorico dell'architettura e accademico italiano
 Dido Guerrieri, propr. Giuseppe Guerrieri  (1931-2013) – allenatore di pallacanestro e giornalista italiano
 Emanuele Guerrieri (1900-1968) – politico italiano, membro dell'Assemblea Costituente
 Emanuele Alberto Guerrieri di Mirafiori (1851-1894) – figlio di Vittorio Emanuele II di Savoia e di Rosa Vercellana
 Esteban Guerrieri (1985) – pilota automobilistico argentino
 Felicita Guerrieri Gonzaga (...–dopo 1626) – nobildonna italiana
 Filippo Guerrieri (1891-1967) – politico italiano
 Francesco Maria Guerrieri Failla (1831-1900) – poeta e patriota italiano
 Gastone Guerrieri di Mirafiori (1878-1943) – imprenditore e politico italiano
 Gerardo Guerrieri (1920-1986) – regista, drammaturgo, sceneggiatore e traduttore italiano
 Giovan Filippo Terzi Guerrieri (...–1453) – politico e condottiero italiano
 Giovanni Francesco Guerrieri (1589-1657) – pittore italiano
 Guerriera Guerrieri (1902-1980) – bibliotecaria e docente italiana
 Lorenza Guerrieri (1944) – attrice italiana
 Manrico Guerrieri (1922) – ex calciatore italiano, di ruolo difensore
 Niccolò Guerrieri, indicato anche come Niccolò de' Terzi, o Niccolò Guerrero (...–1475?) – condottiero italiano
 Osvaldo Guerrieri (1944) – critico teatrale, giornalista e scrittore italiano
 Paolo Guerrieri Paleotti (1947) – economista e politico italiano
 Romolo Guerrieri, pseudonimo di Romolo Girolami (1931) – regista e sceneggiatore italiano
 Ruggero Guerrieri (1873-1948) – storico italiano
 Sirio Guerrieri (1916-2009) – scrittore, critico letterario e partigiano italiano
 Vincenzo Guerrieri Gonzaga (1495-1563) – politico e condottiero italiano, capostipite della famiglia Guerrieri Gonzaga
 Vittorio Guerrieri (1958) – attore, doppiatore e direttore del doppiaggio italiano

Altro 
 Guerrieri Gonzaga – famiglia nobile italiana, originaria di Fermo
 Palazzo Gonzaga-Guerrieri – edificio storico di Volta Mantovana, provincia di Mantova
 PalaGuerrieri – impianto sportivo Fabriano, provincia di Ancona
 Villa Maraini-Guerrieri Gonzaga – edificio di Palidano, frazione del comune di Gonzaga, in provincia di Mantova

Pagine correlate 
Guerriero